Hühnerleiter steht für:
 Hühnerleiter (Hühnerstall), Leiter an oder in einem traditionellen Hühnerstall
 umgangssprachlich eine spezielle Art einer Antennenzuführung, siehe Flachbandleitung
 eine Station auf einer Hindernisbahn

Siehe auch: